Любомир Стоянович (1860—1930) — сербский филолог и политический деятель (лидер радикальной партии).

Был профессором славянской филологии в Великой школе в Белграде, позже министром народного просвещения министерства Аввакумовича (после убийства Александра и Драги) и министром-президентом после падения второго министерства Пашича в 1905 г. Член-корреспондент АН СССР c 14.01.1928 по Отделению гуманитарных наук (разряд русского языка и словесности (славянская филология, история)).

Из работ его более известны:
 «Стари српоки хрисовуљи, акти, биографиjе, летописи» (1890),
 «Мирославово Jеванђеље» (1897),
 «Рукописи и старе штампане книге» (1903),
 «Стари српски записи и натписи» (1902—1905,
 «Новые Слова Климента Словенского» (СПб., 1905).

Примечания

Литература 
 
 
 Кораблёв В. Н. Любомир Стоянович // Тр. / Ин-т славяноведения Акад. наук СССР. — Л., 1932. — Т. 1. — С. 386—391.

 

Иностранные члены АН СССР
Премьер-министры Сербии
Филологи Сербии
Похороненные на Ольшанском кладбище